Brandon Barker – calciatore inglese
Brandon Barker – wrestler statunitense